Barnens Ö (Die Insel der Kinder) steht für:

 Barnens Ö, Ferienfreizeitstätte in Schweden
 Barnens Ö, Originaltitel von Die Insel der Kinder, Roman von Per Christian Jersild
 Barnens Ö, Originaltitel von Heimliche Ausflüge, schwedischer Film aus dem Jahr 1980
 Barnens Ö (Örebro), Vergnügungspark in Örebro, Schweden